Ženská čtyřhra Citi Open 2017 probíhala v první polovině srpna 2017. Do deblové soutěže washingtonského tenisového turnaje nastoupilo patnáct dvojic, když nejvýše nasazené obdržely volný los do druhého kola. Obhájcem titulu byl pár Monica Niculescuová a Yanina Wickmayerová, jehož členky nestartovaly společně. Wickmayerová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Niculescuové se stala bývala indická světová jednička Sania Mirzaová, s níž skončila v semifinále na raketách Bouchardové se Stephensovou.

Vítězem se stal druhý nasazený japonsko-český pár Šúko Aojamová a Renata Voráčová, který ve finále zdolal kanadsko-americkou dvojici Eugenie Bouchardová a Sloane Stephensová po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly druhou společnou trofej. Aojamová vybojovala sedmý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Voráčovou to bylo jubilejní desáté takové turnajové vítězství, které ji posunulo na kariérní maximum deblového žebříčku WTA, 31. místo.

Nasazení párů 
Nejvýše nasazený pár obdržel volný los do druhého kola.
  Sania Mirzaová /  Monica Niculescuová (semifinále)
 ''' Šúko Aojamová /  Renata Voráčová (vítězky)
  Mariana Duqueová Mariñová /  María Irigoyenová (1. kolo)
  Valentini Grammatikopoulouová /  Nao Hibinová ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Citi Open 2017